A nőknél másodszor lett az év labdarúgónője Birgit Prinz, míg a férfiaknál a brazil Ronaldinho nyert.

Férfiak

Nők

Nemzetközi Labdarúgó-szövetség
Labdarúgással kapcsolatos díjak
2004 a labdarúgásban